Nagajew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Iwanowitsch Nagajew (1704–1781), russischer Marine-Offizier, Hydrograph und Kartograf
 Nikolai Wassiljewitsch Nagajew (1883–1976), russischer Generalstabsoffizier und russisch-orthodoxer Bischof